Die Spielzeit 1986/87 war die 38. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball.

Modus 
Gespielt werden von den 10 Teams eine Hauptrunde zu je 18 Spielen.

Anschließend spielen die ersten 6 in einer Doppelrunde zu je 10 Spielen um den Schweizermeister-Titel.

Die schlechtesten 4 Teams spielen eine Doppelrunde zu je 6 Spielen gegen den Abstieg.

Hauptrunde

Finalrunde

Meisterrunde

Abstiegsrunde

Schweizermeister

1. Meistertitel für ZMC Amicitia

Einzelnachweise 

1986_1987
Handballsaison 1986/87